Montejano puede referirse a:

 Montejano, apellido español
 Monte Jano, montaña de Cantabria.
 Monte Hano, montaña de Cantabria.
 Monte Jano, monte de León.
 Pico Jano, montaña de Cantabria de la comarca de Liébana.
 Pico Jano, montaña de Cantabria de la comarca del Besaya.